Door-pod é o nome dado à caixa acústica instalada na porta do carro. Geralmente feita de fibra de vidro ou madeira, pode ser selada ou dutada dependendo do alto-falante e do projeto acústico. Seu volume varia de 5 a 10 litros.

Ver também 
 Som automotivo

Som
Acústica